La Constitution du Yémen peut designer :
 la Constitution sud-yéménite de 1969, en vigueur de 1969 à 1990 ;
 la Constitution nord-yéménite de 1970, en vigueur de 1970 à 1990 ;
 la Constitution yéménite de 1990, en vigueur de 1990 à 2011 ;
 le mécanisme de la transition au Yémen, en vigueur depuis 2011 ;
 le projet de constitution de la République fédérale du Yémen, rédigé de 2012 à 2014 et présenté en 2015 ;
 la Déclaration constitutionnelle du 6 février 2015, en vigueur depuis 2016 dans les territoires contrôlés par les rebelles Houthis.

Homonymie